Dubai Duty Free Tennis Championships 2013 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 500 z cyklu Dubai Duty Free Tennis Championships rozgrywany w dniach 25 lutego–2 marca 2013 roku w Dubaju na kortach twardych o puli nagród 1 785 500 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2013 w tenisie ziemnym
2013